Даніель Оберкофлер (,  16 липня 1988, Ґрац) — австрійський хокеїст, центральний нападник клубу Австрійської хокейної ліги «Грац Найнті Найнерс». Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2005 року виступами за місцевий «Грац Найнті Найнерс».

Захищав кольори професійних команд «Капфенберг» та «Блек Вінгз Лінц». Наразі ж грає за клуб Австрійської хокейної ліги «Грац Найнті Найнерс».

У складі національної збірної Австрії виступав на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор 2014 року.

На чемпіонаті світу 2013 року в матчі проти збірної Латвії відзначився закинутою шайбою.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Блек Вінгз Лінц» — 2012.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Граца
австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокеїсти «Лінца»
Хокеїсти «Ґраца»